Podridão negra é o nome dado a contaminação em espécimes vegetais causadas por ampla diversidade de gêneros de fungos e bactérias, as quais levam ao apodrecimento de partes essenciais do vegetal, tais como folhas, bulbos rizomas e raízes.  Normalmente, a doença se alastra rapidamente levando o vegetal à morte

Causas 
A chamada "podridão negra" consiste em um problema provocado por um complexo sistema de fatores que causam estresse na planta e favorecem a infecção por patógenos comumente presentes no solo, deixando a planta doente. Dentre esses patógenos, pode-se citar como mais comuns, fungos do gênero Rhizoctonia, Phytophthora e bacterias do genero Erwinia . Os vegetais contaminados apresentam escurecimento e apodrecimento de partes essenciais de seus organismos, podendo levar à sua morte. 

As porções afetadas tendem a apresentar lesões necróticas de cor marrom, as quais posteriormente assumem coloração negra e destroem toda a estrutura afetada. Os tecidos necrosados desprendem-se com facilidade, deixando à mostra o interior do vegetal, favorecendo a ocorrência de infecções secundárias.

Patógenos e doenças de plantas